Абботины () — род лучепёрых рыб семейства карповых. Название роду дано в честь зоолога Джеймса Фишера Эбботта, который был профессором в Японской военной академии в Этадзиме.

Описание 
Тело абботин удлинённое, продолговатое и сжатое с боков. Рыло удлинённое, заострённое, верхний профиль вогнутый. Посередине головы находятся маленькие глаза. Губы мясистые и не бородавчатые. Окончание верхней челюсти не доходит до начала глаза. На каждой верхней челюсти находится по одному небольшому усику.

Классификация 
В состав рода включают 5 видов:

Распространение 
Представители рода встречаются в Азии. Инвазивным видом является Abbottina rivularis. Этот вид широко распространился в водоёмах Европы, Монголии и Средней Азии.

Примечания

Ссылки 
 

Карповые
Эбботт, Джеймс Фишер